La communauté de communes du Centre mosellan (CCCM) est une ancienne communauté de communes du département de la Moselle en région Grand Est.

Histoire 
La communauté de communes du Centre mosellan a été créée le .

Elle fusionne avec la communauté de communes du Pays naborien pour former la communauté de communes Agglo Saint-Avold Centre mosellan au .

Composition 
Elle regroupait les 31 communes du canton de Grostenquin :

Administration 
Le Conseil communautaire est composé de 64 délégués, dont 4 vice-présidents.

Voir aussi

Article connexe 
Liste des intercommunalités de la Moselle

Liens externes 

le Splaf (Site sur la Population et les Limites Administratives de la France)
Base Aspic (Accès des Services Publics aux Informations sur les Collectivités)

Notes et références 

Centre mosellan
Division administrative fondée en 1997